Теофи́л — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — «любимец Бога».

Носители 
 Теофил — индо-греческий царь.
 Пресвитер Теофил — монах-бенедиктинец XII века
 Бикис, Теофил Карлович — латвийский пианист и музыкальный педагог.
 Рихтер, Теофил Данилович — российский и советский музыкант, композитор.
 Хансен, Теофил фон — австрийский архитектор норвежско-датского происхождения.
 Теофил Норт — роман американского прозаика Торнтона Уайлдера.
 Теофил Леонтий — политик, государственный и общественный деятель украинской диаспоры в США. Премьер-министр Украинской народной республики в изгнании (1974—1980).
 Теофил Брешианский — епископ Брешиа, святой.
 Теофил из Корте — священник-францисканец с Корсики, святой.

Другое 
 Теофил — большой молодой ударный кратер в области северо-западного побережья Моря Нектара на видимой стороне Луны.